Poje Apicius zahrnuje více významů.

 titul nejstarší dochované kuchařky z římské doby, známé i pod názvem De re coquinaria, viz Apicius (kniha)
 jméno osoby:
 Apicius (1. století př. n. l.), žil v době římské republiky
 Marcus Gavius Apicius, nejslavnější, žil v době císaře Tiberia
 Apicius (2. století n. l.), žil v době císaře Trajána

 španělský časopis, viz Apicius (časopis)

Související články 
 Vinidarius, kompilátor kuchařky Apici excerpta